Алуштинская волость — многозначный термин; топоним.

 Алуштинская волость — административно-территориальная единица в составе Симферопольского уезда Таврической губернии. 
 Алуштинская волость — административно-территориальная единица в составе Ялтинского уезда Таврической губернии.